Моисеевы дети — два сына,  и Елиезер.
 Моисеевы дети (בני משה, араб. Banu Musa) — легендарные потомки Моисея, живущие по ту сторону таинственной реки Самбатион; легендарный народ, о котором упоминает Коран (Сура, VII, 159) как о «благочестивых среди народа Моисея».

См. также 
 Божьи дети
 Бану Муса

Примечания